Rioja (pronunțat: Ri-o-ha) sau La Rioja se poate referi la:

Persoane 

 Bernardino Bilbao Rioja (1895 - 1983), militar și politician bolivian
 Francisco de Rioja (1583 - 1659), poet spaniol, membru al inchiziției spaniole

Unități administrative

Argentina 

 Provincia La Rioja, Argentina, provincie din vestul Argentinei
 La Rioja, Argentina, capitala provinciei La Rioja
 National University of La Rioja, universitate de stat din Argentina, aflată în orașul La Rioja

Peru 

 Provincia Rioja, provincie din regiunea San Martín din nordul Perului
 Districtul Rioja, unul din districtele provinciei Rioja
 Rioja, Peru, capitala provinciei Rioja

Spania 

 Rioja, Spania, dezambiguizare
 La Rioja, Spania, comunitate autonomă și provincie din nordul Spaniei
 Rioja, Almería, municipalitate din provincia Almería, comunitatea autonomă Andalusia
 Rioja (vin), grup de vinuri originar din provincia omonimă
 209083 Rioja, corp ceresc minor numit după vin
 La Rioja, district electoral (circunscripcione) pentru alegerea Congresului Deputațiilor, camera inferioară a Parlamentului Spaniei, Cortes Generales
 Universitatea La Rioja, instituție de învățământ superior din Logroño

Alte utilizări 

 RIOJA-1, sistem de cablu de comunicații submarin unind Regatul Unit cu Spania din octombrie 2006
 RIOJA-2, sistem de cablu de comunicații submarin unind Regatul Unit cu Belgia din octombrie 2006
 RIOJA-3, sistem de cablu de comunicații submarin unind Belgia cu Țările de Jos din octombrie 2006

Nume proprii